4. Mistrzostwa Świata w Lotach Narciarskich odbyły się w dniu 18 lutego 1977 w Vikersund na skoczni Vikersundbakken K-150.

Wyniki 
Zwycięzcą konkursu został Walter Steiner, reprezentant Szwajcarii. Srebrny medal przypadł Toniemu Innauerowi z Austrii, a brąz wywalczył zawodnik NRD Henry Glaß.

Bibliografia 
 Wyniki na stronie skokinarciarskie.pl

1977 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
1977 w Norwegii
Skoki narciarskie w Norwegii